Gerlachov (pol. Gierlachów) – wieś gminna na Słowacji, w kraju preszowskim, w powiecie Poprad
 Gerlachov – wieś na Słowacji, w kraju preszowskim, w powiecie Bardiów